

Persone
 Caecilii Metelli – ramo della gens Caecilia, una delle più importanti e ricche famiglie dell'antica Roma repubblicana
 Fabio Metelli (1907-1987) – psicologo italiano
 Orneore Metelli (1872-1938) – pittore italiano

Altro
 7260 Metelli – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Metella
Metello